

Майдан-Великий — село в гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства
 Майдан-Великий — село в гміні Тшещани Грубешівського повіту Люблінського воєводства